Mueang Sisaket (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sisaket, Thailanda, cu o populație de 135.512 locuitori și o suprafață de 576,366 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 166 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Wang Hin și Phayu.

Referințe 

Amphoe în provincia Sisaket